Název Pěnčín má více obcí:
 Pěnčín (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Pěnčín (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Pěnčín (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov